Ефим Лев:
 Лев, Ефим Борисович (1906—1982) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), лишён всех званий и наград в связи с осуждением.
 Лев, Ефим Феликсович (1958) — российский предприниматель.